Recipients per a contenir o emmagatzemar diversos elements:
 Contenidor estructura amb mides, materials i qualitat estandarditzats àmpliament utilitzats en els transport intermodal de mercaderies.
 Contenidor d'escombraries destinat a albergar productes de rebuig o deixalles, per al seu reciclatge o abocament.
 En els àmbits de la informàtica i multimèdia:
Contenidor multimèdia per agrupar en un sol format diversos tipus de fitxers (d'àudio i imatge primordialment).
 Contenidor (estructura de dades) classe que permet emmagatzemar objectes d'una forma organitzada.
 Contenidor televisiu programa televisiu que conté diversos formats: entreteniment, informatiu, concursos, etc.
Contenidor de programari, una aproximació de virtualització.